

Carriera 
Il 31 gennaio 2022, Ane ha raggiunto la 380ª posizione mondiale nel ranking del singolare, mentre il 20 settembre 2021 è stata la 789ª in quello del doppio.

L'11 luglio 2021, la Mintegi del Olmo ha vinto il Torneo di Wimbledon 2021 - Singolare ragazze sconfiggendo in finale la tedesca Nastasja Schunk con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-1, diventando la prima tennista spagnola della storia a raggiungere tale traguardo.

Statistiche ITF

Singolare

Sconfitte (2)

Grand Slam Junior

Singolare

Vittorie (1)

Note

Collegamenti esterni